

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fischo“ beginnt.

Fischo 



Fischoe 
 Fischoeder, Karl (1900–1940), deutscher Pädagoge, Kunstkritiker und Schriftsteller

Fischot 
 Fischötter, Hardy (* 1961), deutscher Schlagzeuger des Modern Jazz